Костандин ():
 Костандин I — 2-й властитель Киликийской Армении
 Костандин II (1277—1310) — король Киликийской Армении (1298—1299).
 Костандин III (ум. 1344) — король Киликийской Армении (1342—1344) из династии Лузиньянов.
 Костандин IV (1313—1362) — король Киликийской Армении (1344—1362).
 Костандин V (ум. 1373) — король Киликийской Армении (1362—1373).
 Костандин I Бардзрбердци (1180-е — 1267) — католикос всех армян (1221—1267).
  — католикос всех армян (1286—1289)
  — католикос всех армян (1307—1321)
  — католикос всех армян (1321—1326)
  — католикос всех армян (1372—1374)
  — католикос всех армян (1430—1439)
 Костандин Ерзнкаци (ок. 1250 — между 1314 и 1328) — армянский поэт.